Cybertexte est un néologisme parfois utilisé pour désigner la littérature électronique, ou littérature produite sur le Web : lecture sur écran, hypertexte.

Cybertexte est un groupe de réflexion sur les littératures électroniques hébergé en France par le laboratoire Paragraphe de l'université de Paris 8 et animé par Jean Clément.
 Cybertexte est le nom d'une entreprise québécoise spécialisée en rédaction, traduction et révision.

Homonymie